Wyspa Spichrzów (polnisch für Speicherinsel) bezeichnet Inseln und Stadtteile in Polen:
 Wyspa Spichrzów, ein Stadtteil und eine Insel in Danzig; siehe Speicherinsel (Danzig)
 Wyspa Spichrzów (Elbląg), ein Stadtteil und eine Insel in Elbląg (dt. Elbing)